La Liga Leumit 2020-2021 è stata la 65ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 21ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playout

Playoff

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
Liga Leumit 2020-2021